

Localidades

Lynwood (Califórnia)
Lynwood (Illinois)
Lynnwood (Washington)
Lynnwood-Pricedale

Veja também
Linwood

Desambiguações de topônimos